Panasonic Lumix DMC-FZ50 — псевдозеркальный цифровой фотоаппарат-ультразум компании Panasonic, поступивший в продажу в 2006 году. Фотоаппарат выпускался в двух вариантах корпуса: чёрном и серебристом.

Аппарат заменил на рынке модель Panasonic Lumix DMC-FZ30. Основные отличия от предшественника:
 увеличено разрешение с 8 до 10 мегапикселей;
 применен новый процессор обработки изображения;
 горячий башмак получил поддержку TTL вспышек;
 используется другой ЖКИ-экран.
 появилась кнопка OK в середине окружности из 4 навигационных кнопок

Описание 
DMC-FZ50 относится к псевдозеркальным ультразумам и оснащен цифровой матрицей 1/1.8" ПЗС с максимальным разрешением 10.1 мегапиксель (разрешение снимка 3648×2736 пикселей). Для обработки изображения используется процессор Venus Engine III.

В качестве видоискателя возможно использовать LCD-дисплей (2 дюйма, 207 000 пикселей) или электронный видоискатель (235 000 пикселей).

DMC-FZ50 оснащен несъёмным объективом Leica DC с оптическим стабилизатором (OIS). Эквивалентное фокусное расстояние 12-кратного зум-объектива составляет 35-420 мм. Возможные значения диафрагмы объектива — f/2.8 — f/11 (f/3.7 — f/11 при наибольшем фокусном расстоянии).

Камера имеет макрорежим, позволяющий фокусироваться на объекте, находящимся на удалении не менее, чем 5 см от объектива.

Камера поддерживает сохранение фотографий в формат Raw, совместимый с Adobe Camera Raw и другими программами. Запись файла RAW на быструю карту памяти SD занимает примерно 3 секунды, что является одним из лучших показателей среди незеркальных камер, однако буфер кадров, характерный для зеркальных аппаратов, в FZ50 отсутствует. Запись в формат TIFF, в отличие от предыдущих моделей, не поддерживается. Поддерживается запись видео формата MJPEG (30 кадров в секунду, разрешение до 848×480).

Аппарат имеет многие функции характерные для зеркальных камер — два управляющих колёсика, позволяющих оперативно менять параметры съемки, ручное механическое зуммирование, ручной фокус, горячий башмак для TTL-вспышек. По физическим размерам и весу он также сопоставим с зеркальными камерами.

Аксессуары 

Производитель предусмотрел также возможность использования:
 Телеконверсионной насадки на объектив DMW-LT55 (максимальное эквивалентное фокусное расстояние — 714 мм, кратность — 1,7)
 Широкоугольной насадки DMW-LW55 (минимальное эквивалентное фокусное расстояние — 24,5 мм, кратность — 0,7)
 Макронасадки DMW-LC55
 Внешних вспышек: DMW FL-28, DMW FL-360 и DMW FL-500
 Фильтра DMW-LMC55 (защитный, многослойный, диаметр резьбы 55 мм)
 Фильтра DMW-LND55 (нейтральный серый, 3 ступени, диаметр резьбы 55 мм)
 Проводного пульта дистанционного спуска затвора DMW-RSL1

Аккумуляторная батарея, используемая в данном фотоаппарате имеет артикул CGR-S006E.
Дополнительная крышка объектива имеет артикул VYK1P30.

Ссылки 
  Описание фотоаппарата на официальном русском сайте Panasonic Lumix
  Обзор DMC-FZ50 на 3DNews.ru

Фотоаппараты Panasonic
Псевдозеркальные цифровые фотоаппараты
Фотоаппараты с матрицей 1/1,8"
Фотоаппараты, появившиеся в 2006 году